Gustavo Martín Garzo – scrittore spagnolo
 Héctor Garzó – pilota motociclistico spagnolo
 Pietro di Parenzo di Garzo – notaio italiano, padre di Francesco Petrarca